Toto je seznam obcí v departementu Dordogne ve Francii, jichž je celkem 557:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Dordogne